Park City může být:

 Park City (Illinois) – město v Illinois
 Park City (Kansas) – město v Kansasu
 Park City (Kentucky) – město v Kentucky
 Park City (Montana) – obec v Montaně
 Park City (Tennessee) – vesnice v Tennessee
 Park City (Utah) – město v Utahu